

Anno 
 1990 – (MCMXC in numeri romani) è un anno del XX secolo
 1990 a.C.
 Anni 1990 – decennio che comprende gli anni dal 1990 al 1999 inclusi 
 Anni 1990 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1999 a.C. al 1990 a.C. inclusi

Matematica 
 1990 – numero naturale

Astronomia 
 1990 Pilcher – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1990 – album dei The Temptations del 1973
 1990 – album di Daniel Johnston del 1988
 MCMXC a.D. – album degli Enigma del 1990
 1990 – album di Robert Haimer del 2004
 1990 – singolo di Achille Lauro del 2019
 1990 – album di Achille Lauro del 2020

Televisione 
 1990 – serie televisiva britannica del 1977-1978